Dora l'exploratrice peut faire référence à : 
 Dora l'exploratrice, série d'animation américaine créée en 2000 ;
 Dora Marquez, héroïne de la série Dora l'exploratrice ainsi que de sa suite Dora and Friends : Au cœur de la ville ;
 Dora the Explorer: Journey to the Purple Planet, jeu vidéo sorti en 2005 ;
 Dora the Explorer: Dora Saves the Mermaids, jeu vidéo sorti en 2008 ;
 Dora Puppy, jeu vidéo sorti en 2009 ;
 Dora Saves the Crystal Kingdom, jeu vidéo sorti en 2009 ;
 Dora's Cooking Club, jeu vidéo sorti en 2010 ;
 Dora's Explorer Girls, série de clips et de jeux vidéo sortie en 2009.